Волынцев — русская фамилия; имеет женскую форму Волынцева.

Известные носители 
 Волынцев, Алексей Аврамович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Волынцев, Василий Михайлович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Волынцев, Юрий Витальевич (1932—1999) — советский и российский актёр.

 Волынцева, Ксения Юрьевна (известна как Ксения Стриж; род. 1967) — российская актриса, радио- и телеведущая, диджей.
 Волынцева, Мария Николаевна (известна как Мария Вега; 1898—1980) — русская поэтесса и переводчица.

См. также 
 Волынцево
 Вельяшев-Волынцев